A Associação Blumenauense de Futebol, ou apenas Blumenauense, foi um clube de futebol brasileiro da cidade de Blumenau, Santa Catarina, o Blumenauense que, apesar de ser um clube da cidade de Blumenau, mandou seus jogos no Estádio Luiz Bernardo Olsen em Rio Negrinho, em parceria com a Sociedade Esportiva Ipiranga, usando seu estádio e seu uniforme em 2010, a parceria durou somente um ano e o Blumenauense/Ipiranga já deixou de existir no ano seguinte.

Ligações externas
BID da CBF
Ogol
site oficial

Clubes de futebol extintos de Santa Catarina
Clubes de futebol fundados em 1999
Esporte de Blumenau
Fundações em Santa Catarina em 1999